Entraygues bezeichnet
 eine französische Gemeinde im Département Aveyron, siehe Entraygues-sur-Truyère
 eine französische Gemeinde im Département Corrèze, siehe Saint-Martial-Entraygues
 ein Weinanbaugebiet in Frankreich, siehe Vins d’Entraygues et du Fel

Siehe auch:
Entraigues